Embrace the Storm (перевод на ) — дебютный альбом нидерландско-мексиканской симфоник-метал группы Stream of Passion, выпущенный 24 октября 2005 года звукозаписывающим лейблом InsideOut Music. Выпуску альбома предшествовал выпуск сингла Wherever You Are (18 октября 2005 года); а через несколько месяцев был выпущен второй сингл — Out in the Real World (27 февраля 2006 года).

Список композиций 
Тексты и музыку к песням писали участники коллектива — Арьен Люкассен (также выступивший продюсером группы) и Марсела Бовио. Общая продолжительность композиций альбома (на европейском издании) — 53 минуты 45 секунд.

 Spellbound — 3:33
 Passion — 5:19
 Deceiver — 5:08
 I’ll Keep On Dreaming — 3:44
 Haunted — 4:30
 Wherever You Are — 5:07
 Open Your Eyes — 5:13
 Embrace the Storm — 4:11
 Breathing Again — 3:37
 Out In The Real World — 4:31
 Nostalgia — 3:07
 Calliopeia — 5:38

Над альбомом работали

Участники группы 
 Марсела Бовио — вокал, скрипка
 Арьен Антони Люкассен — клавишные
 Лори Линструт — гитара
 Йохан ван Стратум — бас-гитара
 Алехандро Мильян — фортепиано
 Дэви Микерс — ударные

Сессионные музыканты 
 Robert Baba, Jenneke Tesselaar, Herrman van Haaren, Friedmar Hitzer — скрипки
 Marieke van der Heyden, Tjakina Oosting, Jacqueline Hamelink — виолончели
 Joost van den Broek, Robert Baba — аранжировка

Прочие 
 Арьен Антони Люкассен — звукорежиссёр
 Peter van't Riet — мастеринг
 Edwin van Hoof, Alan Flores, Lex Hulleman, Stefan Schipper — фотографы
 Lida van Straaten, Oscar Acosta — стилисты

Ссылки 
 Страница на AllMusic.Com
 Страница на официальном сайте группы

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы 2005 года
Альбомы Inside Out Music
Альбомы Stream of Passion